La poix est une matière collante constituée de résines et goudrons. Le nom propre Poix peut lui faire référence à :

Toponymes
Belgique
Poix-Saint-Hubert, un village de la commune de Saint-Hubert (Province de Luxembourg).
France
Le nom de différentes communes françaises : 
Poix, dans le département de la Marne.
Poix-de-Picardie dans le département de la Somme.
Poix-du-Nord dans le département du Nord.
Poix-Terron dans le département des Ardennes.
Une curiosité géologique :
 Puy de la Poix dans le département du Puy-de-Dôme

Titres
Poix, un titre princier espagnol de la branche cadette de la Maison de Noailles

Patronyme 
 Gabriel Poix (1888-1946), rameur français.
 Guillaume Poix (1986-), dramaturge, metteur en scène et écrivain français

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France